Trofimow bzw. englisch Trofimov ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wassiljewitsch Trofimow (1940–2005), russischer Geheimdienstfunktionär
 Juri Wiktorowitsch Trofimow (* 1984), russischer Radrennfahrer
 Kirill Nikolajewitsch Trofimow (1921–1987), sowjetisch-russischer Generalleutnant
 Nikolai Nikolajewitsch Trofimow (1920–2005), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler
 Roman Sergejewitsch Trofimow (* 1989), russischer Skispringer

 Wladimir Onufrijewitsch Trofimow (1860–1924), russischer General

Siehe auch:
 Trofimoff